Zagel bezeichnet:

 Zagel, ein Stück Eisen, das in einer Eisenhütte verarbeitet wird
 altes Wort (ursprünglich Haarbüschel) für Schwanz, Rute, Schweif und Penis

Zagel ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Zagel (1893–1979), deutscher Landrat
 Gudrun Zagel (* 1966), Assistenz-Professorin für öffentliches Recht an der Universität Salzburg
 Hermann H. Zagel (1859–1936), deutschsprachiger US-amerikanischer Autor
 James Zagel (* 1941), Richter am US District Court in Illinois.